Сборная Чехословакии по хоккею с шайбой (1920—1992)
 Сборная Чехии по хоккею с шайбой — национальная чешская команда, которая представляет Чехию на международных турнирах по хоккею с шайбой.

 Чемпионат Чехии по хоккею